Змагання з тенісу в парному розряді серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2004 проходили з 15 по 22 серпня в Олімпійському спортивному центрі в Афінах (Греція). Змагалися 32 пари з 22-х країн. Сестри Вільямс були чинними олімпійськими чемпіонками, але цього разу Серена вирішила не брати участі. Вінус грала в парі з Чандою Рубін, але вони поступилися в першому колі парі Лі Тін і Сунь Тяньтянь.

Лі та Сунь стали олімпійськими чемпіонками, у фіналі перемігши Кончиту Мартінес і Вірхінію Руано Паскуаль з рахунком 6–3, 6–3. Паола Суарес і Патрісія Тарабіні стали бронзовими призерками, в матчі за 3-тє місце перемігши Асагое Сінобу і Ай Суґіяму з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 
 ITF Olympic Site

жіночий парний турнір
2004 у жіночому тенісі